Can Magre (Oristà), mas a Oristà (Osona) 
 Can Magre (Santa Eulàlia de Ronçana), mas a Santa Eulàlia de Ronçana (el Vallès Oriental)
 Can Magre (Tavertet), casa a Tavertet (Osona)